Tenisový turnaj ATP Brasil Open 2012 se konal ve dnech 13. – 19. února poprvé v halovém komplexu Complexo Desportivo Constâncio Vaz Guimarães v brazilském São Paulu, kam se turnaj přemístil z předchozího dějiště v Costa do Sauípe, kde se hrálo venku na antukových dvorcích. Turnaj patřil do kategorie ATP World Tour 250 series. Odměny činily 527 700 USD.

Dvouhra

Nasazení hráčů 
  'Nicolás Almagro (vítěz)
  Gilles Simon (2. kolo)
  Fernando Verdasco (čtvrtfinále)
  Thomaz Bellucci (semifinále)
  Carlos Berlocq (čtvrtfinále)
  Juan Carlos Ferrero (1. kolo)
  Albert Montañés (1. kolo)
  Albert Ramos (semifinále)

Jiné formy účasti na turnaji 
Následující hráči obdrželi divokou kartu do turnaje:
  Nicolás Almagro
  Fernando González
  Javier Martí

Následující hráči se probojovali do hlavní soutěže z kvalifikace:
  Igor Andrejev
  Paul Capdeville
  Jérémy Chardy
  Rubén Ramírez Hidalgo

Odhlášení 
  Juan Ignacio Chela (soukromé důvody)
  Tommy Robredo (svalové zranění)

Pavouk

Finálová fáze

Dolní polovina

Čtyřhra

Nasazení hráčů 
  Eric Butorac /  Bruno Soares (vítězové)
  Daniele Bracciali /  Potito Starace (semifinále)
  Juan Sebastián Cabal /  Robert Farah (semifinále)
  Michal Mertiňák /  André Sá ''(finále)

Pavouk

Reference 
 Pavouk dvouhry
 Pavouk kvalifikace dvouhry
 Pavouk čtyřhry

Brasil Open
Tenis v Brazílii v roce 2012
ATP World Tour 2012